Shellabarger ist der Familienname folgender Personen: